Банбынг (тайск. บ้านบึง) — район в провинции Чонбури, Таиланд.

Географическое положение 
Сосодние районы (с севера по часовой стрелке): Фан Сонг, Фэнэт Нитхум, Бо Сонг, Нонг Яй, Си Рача и Мыанг Чонбури.

География 

Район расположен в центре провинции Чонбури. Не имеет выхода к морю.

История 
Банбынг был создан в 1921 году как подрайон. 1938 году он был возведен в статус полноправного района.

Административное деление 
Банбынг делится на 8 подрайонов и 52 деревни.

Ссылки 

Города Таиланда